Plönzke ist der Name von

 Klaus Christian Plönzke (* 1936), deutscher IT-Unternehmer
 das von ihm gegründete Unternehmen Ploenzke AG, später CSC Ploenzke AG, dann von Computer Sciences Corporation übernommen.